Sveti Emerik (od o. 1000. do o. 1007. – 1031.), sin mađarskoga kralja Stjepana Svetoga
 Emerik (1196. – 1204.), hrvatsko-ugarski kralj